Мачът е от груповата фаза в Група D на световното първенство по футбол САЩ'94. Игран е на 30 юни 1994. Мачът се играе на Котън Боул в Далас. България побеждава с 2 – 0, с голове на Христо Стоичков и Наско Сираков. Това е първата и единствена победа над Аржентина за националния отбор по футбол на България.

Статистика

Източници 

Световно първенство по футбол 1994
Мачове на Националния отбор по футбол на България